Питман има више значења:
 Питман (Флорида)
 Питман (Њу Џерзи)